Treviso Open 2018 ist der Name folgender Billardturnieren:

 Treviso Open 2018/1, Billardturnier im März 2018
 Treviso Open 2018/2, Billardturnier im November 2018